Il treno (The Train) – film del 1964
 The Train – singolo dei Gotthard del 2011
 The Train: Escape to Normandy – videogioco del 1987